Delphax är ett släkte av insekter som beskrevs av Fabricius 1798. Delphax ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sporrstritar
Delphax